Horvátország
Tomaševec falu Klanjec községben, Krapina-Zagorje megyében
Tomaševec falu Szentivánzelina községben, Zágráb megyében
Tomaševec Biškupečki falu Sveti Ilija községben, Varasd megyében